Walter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Evans Walter
 Kerry Scott Walter
 Thomas Walter
 Hans Paul Heinrich Walter